Amorim ist der Familienname folgender Personen:

 Américo Amorim (1934–2017), portugiesischer Unternehmer
 Ana Amorim (* 1983), brasilianische Handballspielerin
 Celso Amorim (* 1942), brasilianischer Außenminister
 Eduarda Amorim (* 1986), brasilianische Handballspielerin
 Eduardo Fernandes Amorim (* 1950), brasilianischer Fußballspieler
 Enrique Amorim (1900–1960), uruguayischer Schriftsteller
 Felipe da Silva Amorim (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Gomes de Amorim (1827–1891), portugiesischer Schriftsteller
 Gonçalo Amorim (1972–2012), portugiesischer Radrennfahrer
 Luiz Amorim (* 1977), brasilianischer Straßenradrennfahrer
 Manoel Morais Amorim (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Maria do Nascimento da Graça Amorim, Diplomatin und Politikerin aus São Tomé und Príncipe
 Maria Laura Amorim (* 1932), portugiesische Turnerin
 Ni Amorim (* 1962), portugiesischer Rennfahrer
 Patrícia Amorim (* 1969), brasilianische Schwimmerin
 Pedro Amorim (* 1958), brasilianischer Choromusiker
 Pedro Henrique Dias de Amorim (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Rúben Amorim (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Vicente Amorim (* 1966), brasilianischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 William Amorim (* 1991), brasilianischer Fußballspieler

Amorim heißt:

 Amorim (Póvoa de Varzim), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal